Тилло — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Тилло, Александр Александрович (1870—1938) — военный, полковник, спортсмен времён Российской империи.
 Тилло, Алексей Андреевич (1839—1899/1900) — российский географ, картограф и геодезист, генерал-лейтенант.
 Тилло, Адольф Андреевич (1846—1918) — действительный статский советник, вице-губернатор Саратовской губернии, меценат, первый председатель Саратовской учёной архивной комиссии.
 Тилло, Герман Карлович (1791—1849) — военный инженер, участник Отечественной войны 1812 года, Георгиевский кавалер (1833).
 Тилло, Виктор Александрович (более известен под фамилией Смирнов; род. 1933) — советский и российский писатель и сценарист, Заслуженный деятель искусств Украины.
 Тилло, Иван Алексеевич (1781—1830) — русский педагог, профессор французской словесности в Царскосельском лицее.
 Тилло, Павел Эдуардович (1872—1931) — русский генерал, герой Первой мировой войны.
 Тилло, Пулоди (1912—1974) — советский, таджикский поэт, писатель, Заслуженный учитель Таджикской ССР.
 Тилло, Эдуард Иванович (1820—1893) — русский гидротехник, инженер-генерал.

Топоним 
 Тилло — остров архипелага Земля Франца-Иосифа.  
 Тилло — город в Турции.

См. также 
 Острова Тилло 
 Тило
 Тилос

Примечания